Albert Marquet – pittore francese
 François Marquet – calciatore belga
 Georges Marquet – imprenditore e politico belga di origine vallona
 Jacques Marquet de Montbreton de Norvins – scrittore e politico francese
 Jacques Marquet – architetto francese del XVIII secolo, attivo in Spagna
 Jean-Christophe Marquet – ex calciatore francese
 Luc Marquet – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista francese
 Pierre-Albert Marquet – pittore francese